Лямоны — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Пограничной волости.

Расположена на крайнем западе района, у границы с Латвией, в 25 км к юго-западу от районного центра, посёлка Красногородск. Пункт перехода границы Айзгарша (Латвия) — Лямоны (Россия), закрытый в 2004 году последней стороной.

Население 
Численность население деревни по оценке на конец 2000 года составляла 34 жителя, на 2010 год — 30 жителей.

Ссылки 
 Сайт Красногородского района. Пограничная волость

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района